Гиппокоо́нт, Гипокоонт (, родительный падеж ) — в древнегреческой мифологии:
 Гиппокоонт — царь Фракии, в Троянской войне сражавшийся на стороне осаждённых.
 Гиппокоонт — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Эбала и Батии.
Гип­по­ко­он­т Гир­та­кид — персонаж "Энеиды".

См. также 
 (30698) Гиппокоон — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.

Имена греческого происхождения